Веретенино — название населённых пунктов:

Россия 
 Веретенино — село в Железногорском районе Курской области.
 Веретенино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.